L'arcobaleno della gravità (Gravity's Rainbow) – romanzo di Thomas Pynchon del 1973
Gravity's Rainbow – album di Pat Benatar del 1993
Gravity's Rainbow – singolo dei Klaxons del 2006, dall'album Myths of the Near Future